TKG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bandar Lampung (Indonesia)
 tkg – codice ISO 639-3 della lingua malgascia tesaka